Meister, qui signifie « maître » en allemand, peut faire référence à :

Patronyme 
 Albert Meister (1927-1982), sociologue libertaire suisse ;
 Casimir Meister (1869-1941), compositeur suisse ;
 Cornelius Meister (1980-), chef d'orchestre et pianiste allemand ;
 Ernst Meister (1911-1979), écrivain et poète allemand ; 
 Ernst Meister (1926-1986), acteur autrichien ; 
 Gérard Meister (1889-1967), nageur français ;
 Hubert Meister (1938-2010), organiste et musicologue allemand ;
 Jacques-Henri Meister (1744-1826), écrivain suisse ;
 Jean-Jacques Meister (1950-), physicien et professeur à l'École Polytechnique de Lausanne ;
 Johann Meister (1862-1943), général allemand ;
 Joseph Meister (1876-1940), connu pour avoir été, à l'âge de neuf ans, le premier homme vacciné contre la rage par Louis Pasteur ;
 Knud Meister (1913-1989),  journaliste et écrivain de séries pour la jeunesse danois ;
 Leonhard Meister (1741-1811), écrivain suisse ;
 Richard Meister (1881-1964), érudit autrichien ;
 Sophie Meister (1981-), mannequin et actrice allemande ;
 Steve Meister (1958-), joueur américain de tennis.

Autres 
 Wilhelm Meister, personnage fictif, héros de plusieurs œuvres de l'écrivain allemand Goethe :
 Les Années d'apprentissage de Wilhelm Meister (1795-96),
 Les Années de voyage de Wilhelm Meister (1821) ;
 Meister, groupe de rock japonais créé en 2004 ;
 la Galerie Neue Meister, musée allemand, situé à Dresde.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Patronyme alsacien